Röda kon kan syfta på:

Finland 

 Röda kon, Jomala, Åland, 
 Röda kon, Korpo, Åboland, 
 Röda kon, Kyrkslätt, Nyland, 
 Röda kon, Esbo, Nyland, 
 Röda kon, Lovisa, Nyland,